Waidner ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Waidner (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Michael Waidner (* 1961), deutscher Kryptologe